Eriosphaeria — рід грибів родини Trichosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1875 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 24.10.2019 налічує 23 види роду Eriosphaeria:

Примітки

Джерела 
 Saccardo, P.A. 1875. Conspectus generum pyrenomycetum italicorum additis speciebus fungorum Venetorum novis vel criticis, systemate carpologico dispositorum. Atti della Società Veneziana-Trentina-Istriana di Scienze Naturali. 4:77-100 — P.86.

Роди грибів
Trichosphaeriales